Андре Морель (; 12 апреля 1863, Париж — 5 мая 1943, там же) — французский ,  и .
Лауреат литературной Монтионовской премии (1897). Лауреат литературной премии Робера Кальмана-Леви Французской Академии (1928).

Сотрудничал с газетой «Le Figaro». Редактировал журнал «La Revue bleue».

Автор ряда книг, в частности, о путешествиях по Италии («Маленькие города Италии» в 2 т., «Две недели в Неаполе», «В музеях Ватикана», «Пятнадцать дней во Флоренции», «Искусство путешествовать по Италии» и др.).

Избранные произведения 

 Les Justes noces, Montgredien, 1897, Монтионовская премия
 La chevauchée, Tallandier, 1904
 Le Vieillard et les deux Suzannes, Calmann-Lévy, 1904
 Petites villes d’Italie, Hachette, 1906—1911, приз Марселена Герена Французской академии 1907
 Aux musées du Vatican, éd. de La Revue de Paris, 1909
 Un mois à Rome, Hachette, 1909
 Abruzzes, Campanie, Hachette, 1910
 La Sicile, Goupil & Cie — Manzi, Joyant & Cie, 1911
 Quinze jours à Naples, Hachette, 1912
 De Milan à Rome, Hachette, 1913
 L’enseigne de Gersaint : étude sur le tableau de Watteau, Hachette, 1913
 Émilie, Marches, Ombrie), Hachette, 1913
 Essai sur Chateaubriand, éd. de La Revue Blanche, 1913
 Quinze jours à Florence, Hachette, 1913
 Quinze jours à Venise, Hachette, sd.
 Les amis latins: dialogue (…), Émile Paul, 1917
 Les écrivains de la guerre, La Renaissance du Livre, 1917
 La jeune Italie, Emile Paul, 1918
 Clemenceau, éd. de La Nouvelle revue nationale, 1919
 L’art de voyager en Italie, Hachette, 1920
 Le tour de l’Angleterre, Cres, 1921
 Un mois en Italie, Hachette, 1921
 En passant, 1922
 Paysages d’Italie, Hachette, 4 vol., 1913—1923
 La Duchesse du Maine. Reine de Sceaux, Hachette, 1928
 La Marquise de Châtelet, amie de Voltaire, Hachette, 1929

Примечания

Литература 
 Guide bibliographique de la littérature française de 1800 à 1906/M

Писатели-путешественники
Французские писатели